Hlapje je ime več naselij:
 Spodnje Hlapje
 Zgornje Hlapje